Тамизье, Пьер (Pierre Tamisier; 1541—1591) — французский поэт и переводчик, прокурор парижского парламента.
 Тамизье, Франсуа (1809—1880) — французский офицер-артиллерист и политический деятель.

Примечания